Орден «Звезда дружбы народов» () — орден ГДР, основанный 20 августа 1959 и вручавшийся по представлению Президиума совета министров ГДР за заслуги по достижению мира и взаимопонимания между народами.

Степени 

Орден имел три степени:

 1-я — Большая золотая звезда дружбы народов ()
 2-я — Золотая звезда дружбы народов ()
 3-я — Серебряная звезда дружбы народов ()

Описание знака 

Знак ордена представляет собой пятиконечную звезду в центре которой изображение герба ГДР в цветных эмалях. Выше герба на верхнем луче звезды изображение летящего голубя. Звезда наложена на венок из дубовых листьев.

Знак ордена 3 степени изготавливается из серебра, 2 степени — из позолоченного серебра. Знак ордена первой степени изготавливается из золота и отличается от других степенией дизайном — между лучами звезды размещены по семь граней звезды меньшего размера.

Награждённые 

Среди награждённых Нельсон Мандела, маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов и советский писатель Константин Федин.

Ссылки 
 Order of the Star of Friendship of Nations 

Ордена ГДР

Награды, появившиеся в 1959 году